Tok – fiume della Russia europea, affluente di destra della Samara
 Tok – fiume della Siberia Orientale, affluente di destra della Zeja
 Tok – census-designated place statunitense, in Alaska
 Tok – fiume dell'Alaska
 Top of the Kids – programma televisivo musicale conosciuto con l'abbreviazione TOK
 TOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Torokina (Papua Nuova Guinea)
 Tok Pisin – una lingua creola parlata nella parte settentrionale della Papua Nuova Guinea